Партизани могу бити:
 Партизани – припадници нерегуларне војне силе
 Албански партизани
 Грчки партизани
 Југословенски партизани
 Италијански партизани
 Совјетски партизани
 Украјински партизани
 Норвешки покрет отпора
 Партизани – филм из 1974.
 Партизани – ТВ серија из 1974.
 Партизани – стрип
 Партизани – насеље у општини Малиук, округ Тулћа, Румунија
  – насеље у општини Далгопол, Варненска област, Бугарска
 Партизани – стари назив насеља Даросава у општини Аранђеловац, Шумадијски округ, Србија
 ФК Партизани (вишезначна одредница)
  – кошаркашки клуб из Тиране, Албанија

Види још 
 Партизан (вишезначна одредница)